Kikkers, de orde van amfibieën met wetenschappelijke naam Anura
 Klit, Anura (geslacht), is een synoniem ((Juz.) Tschern.) van het geslacht Klit .